Maaser ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Maaser (* 1948), deutsche Roman- und Krimiautorin
 Michael Maaser (* 1964), deutscher Historiker und Archivleiter
 Robert Maaser (* 1990), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Maaser (* 1955), deutscher Theologe